Tostaky  — це перший сингл гурту «Noir Désir», з однойменного альбому, який був випущений 1992 року лейблом Barclay.

Композиції

 Tostaky (4:25)
  Інженер — Eli Janney
  Продюсер — Noir Désir , Ted Niceley
 I Want You (She's So Heavy)(4:20)
  Інженер — Eli Janney 
  Продюсер — Noir Désir , Ted Niceley 
 Lullaby (1:56)
  Запис, Mixed By — Giorgio Canali 
 Le Fleuve (Live) (4:58)
  Запис — Giorgio Canali 
  Скрипка — François Boirie

Примітки

 Tracks 1 & 2 recorded & mixed at Outside Studios (UK) in september-october 1992. 
 Track 3 recorded at La Grosse Rose in july 1992. 
 Track 4 recorded live at L'Elysée Montmartre (Paris) in may 1991.

Посилання

Виноски 

Сингли 1992